Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Abierto GNP Seguros 2020 des Damentennis in Monterrey. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Monterrey